Callum Smith (ur. 12 października 1992 w Bristolu) – brytyjski biegacz narciarski.

Kariera 
21 marca 2008 roku zadebiutował w zawodach rangi FIS Race w fińskim Tornio, gdzie zajął 74. miejsce na dystansie 10 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 22 stycznia 2011 roku w Otepää, gdzie zajął 75. miejsce na dystansie 15 km stylem klasycznym. Pucharowych punktów jeszcze nie wywalczył.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018
{|class=wikitable style="text-align: center"
|colspan=46 bgcolor=F0FFFF|Sezon 2010/2011
|-
! 
| bgcolor="lightpink"| 
| bgcolor="lightpink"| 
| bgcolor="lightpink"| 
|bgcolor=lightpink| RT
! 
! 
! 
| 
| bgcolor="#90EE90"| 
| bgcolor="#90EE90"| 
| bgcolor="#90EE90"| 
| bgcolor="#90EE90"| 
| bgcolor="#90EE90"| 
| bgcolor="#90EE90"| 
| bgcolor="#90EE90"| 
| bgcolor="#90EE90"| 
| bgcolor="#90EE90"| TdS
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
| bgcolor="orange"| 
| bgcolor="orange"| 
| bgcolor="orange"| 
| bgcolor="orange"| FPŚ
! colspan=14|punkty
|-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||75
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
|colspan=14|0
|-
|colspan=53 bgcolor=F0FFFF| Sezon 2013/2014
|-
|bgcolor="lightpink"| 
|bgcolor=lightpink| 
|bgcolor=lightpink| 
|bgcolor=lightpink| RT
! 
! 
! 
! 
| bgcolor="#90EE90"| 
| bgcolor="#90EE90"| 
| bgcolor="#90EE90"| 
| bgcolor="#90EE90"| 
| bgcolor="#90EE90"| 
| bgcolor="#90EE90"| 
| bgcolor="#90EE90"| 
| bgcolor="#90EE90"| TdS
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
| bgcolor="orange"| 
| bgcolor="orange"| 
| bgcolor="orange"| FPŚ
! colspan=22| punkty
|-
||-
||-
||-
||-
||79
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
| colspan="22" |0
|-
|colspan=53 bgcolor=F0FFFF|Sezon 2015/2016
|-
|bgcolor="lightpink"| 
|bgcolor=lightpink| 
|bgcolor=lightpink| 
|bgcolor=lightpink| 
! 
! 
! 
! 
! 
| bgcolor="#90EE90"| 
| bgcolor="#90EE90"| 
| bgcolor="#90EE90"| 
| bgcolor="#90EE90"| 
| bgcolor="#90EE90"| 
| bgcolor="#90EE90"| 
| bgcolor="#90EE90"| 
| bgcolor="#90EE90"| 
| bgcolor="#90EE90"| 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
| bgcolor="b2b2f3"| 
| bgcolor="b2b2f3"| 
| bgcolor="b2b2f3"| 
| bgcolor="b2b2f3"| 
| bgcolor="b2b2f3"| 
| bgcolor="b2b2f3"| 
| bgcolor="b2b2f3"| 
| bgcolor="b2b2f3"| 
| bgcolor="b2b2f3"| 
!colspan=25| punkty
|-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||98
||lpd
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||77
||dnf
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
|colspan="25"|0
|-
|colspan=53 bgcolor=F0FFFF|Sezon 2016/2017
|-
!
!
|bgcolor=lightpink|
|bgcolor=lightpink|
|bgcolor=lightpink|
|bgcolor=lightpink|LT
!
!
!
|bgcolor=#90EE90|
|bgcolor=#90EE90|
|bgcolor=#90EE90|
|bgcolor=#90EE90|
|bgcolor=#90EE90|
|bgcolor=#90EE90|
|bgcolor=#90EE90|
|bgcolor=#90EE90|TdS
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
|bgcolor=orange|
|bgcolor=orange|
|bgcolor=orange|
|bgcolor=orange|FPŚ
!colspan=25|punkty
|-
||77
||84
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||70
||71
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||58
||dnf
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||56
||60
||54
||56
|colspan=25|0
|-
|colspan=53 bgcolor=F0FFFF|Sezon 2017/2018
|-
|bgcolor=lightpink|
|bgcolor=lightpink|
|bgcolor=lightpink|
|bgcolor=lightpink|RT
!
!
!
!
!
!
|bgcolor=#90EE90|
|bgcolor=#90EE90|
|bgcolor=#90EE90|
|bgcolor=#90EE90|
|bgcolor=#90EE90|
|bgcolor=#90EE90|
|bgcolor=#90EE90|TdS
!
!
!
!
!
!
!
!
!
|bgcolor=orange|
|bgcolor=orange|
|bgcolor=orange|
|bgcolor=orange|FPŚ
!colspan=25|punkty
|-
||122
||101
||72
||78
||77
||dnf
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||dns
||-
||-
||-
||-
||80
||dnf
||-
||-
|colspan=25|0
|-
|colspan=46 bgcolor=F0FFFF|Legenda
|-
|colspan=46 |1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane
- – zawodnik nie wystartowałTdS – Tour de Ski LPD – Zdublowany |}

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Brytyjscy biegacze narciarscy
Brytyjscy olimpijczycy
Urodzeni w 1992